Спеціаліст за освітою.
 Фахівець — спеціаліст з навичками.
 Спеціаліст (військове звання) () — низка військових звань військовослужбовців Збройних сил США та Сінгапура.